Sebastian Benker, född 27 mars 1992 i Borås, är en svensk ishockeyspelare som spelar för HC Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Benkers moderklubb är Borås HC och det var med dem han spelade som junior och fick göra debut i Hockeyallsvenskan säsongen 2009/2010. När han värvades till Vita Hästen beskrevs han som "en skridskostark, rutinerad spelare. Sebastian har visat över tid att han är en producerande spelare med målskyttet som främsta egenskap".

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Idrottare från Borås
Levande personer
Män
Spelare i Borås HC
Spelare i Gislaveds SK
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Kongsvinger Knights
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare